Albonetti ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Paolo Albonetti (* 1942), italienischer Radrennsportler
Martino Albonetti (* 1966), italienischer Politiker 
Gabriele Albonetti (* 1951), italienische Politikerin